NGC 5284 — рассеянное скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5284
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления